Parson peut faire référence à :
 Anja Pärson (née en 1981), skieuse alpine suédoise.
 Parson Russell terrier : une race de chiens
 Alfred Lauck Parson (1889 - 1970), chimiste et physicien anglais

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme